Кожанчиков, Дмитрий Ефимович (1819—1877) — книготорговец, санкт-петербургский купец, начал книжную торговлю в 1858 году.
Кожанчиков, Игорь Васильевич (1904—1958) — советский энтомолог